Maciejowski (forma żeńska: Maciejowska; liczba mnoga: Maciejowscy) - polskie nazwisko, powstałe z rdzenia "Maciej". Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 1848 osób.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Bernard Maciejowski herbu Ciołek (1548 – 1608) – biskup łucki i krakowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1606-1608;
 Stanisław Maciejowski-kasztelanin przemyski
 Stanisław Maciejowski s. Stanisława, brat Katarzyny z Maciejowskich Wapowskiej, kasztelan sandomierski, marszałek dworu królowej Barbary, kasztelan wojnicki, marszałek nadworny koronny; wierszopis i mówca
 Katarzyna Wapowska z Maciejowskich c. Stanisława Maciejowskiego, Kasztelanka przemyska właścicielka wielu dóbr w przemyskim.
 Feliks Maciejowski (1799-1882) – lekarz, kawaler Orderu Virtuti Militari;
 Franciszek Maciejowski (1798–1873) – polski prawnik oraz historyk, encyklopedysta;
 Ignacy Maciejowski (1835-1901) – polski powieściopisarz, nowelista, dramaturg i krytyk literacki okresu przejściowego między pozytywizmem a Młodą Polską. Przedstawiciel realizmu krytycznego w prozie modernistycznej;
 Marcin Maciejowski (ur. 1974) – malarz i rysownik;
 Mieczysław Maciejowski (1886-1940) – generał, oficer Wojska Polskiego;
 Samuel Maciejowski herbu Ciołek (1499(?) – 1550) – biskup chełmski od 1539, płocki od 1541, biskup krakowski od 19 kwietnia 1546 r, mimo objęcia biskupstwa krakowskiego nie oddał urzędu kanclerza wielkiego koronnego. 
 Wacław Aleksander Maciejowski (1793-1883) – historyk prawa, słowianoznawca, historyk kultury.
 Józef Maciejowski, ppłk. oficer Armii Krajowej, szef sztabu Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w okresie Powstania Warszawskiego.

Przypisy 

Polskie nazwiska